Cotugno ist der Familienname folgender Personen:

 Domenico Cotugno (1736–1822), italienischer Mediziner und Anatom, Beschreiber des Cotugno-Syndroms und Namensgeber des Minerals Cotunnit
 Guillermo Cotugno (* 1995), uruguayischer Fußballspieler
 Nicolás Cotugno Fanizzi (* 1938), italienischer Ordenspriester, Erzbischof von Montevideo